Rövenstrunck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rövenstrunck (1920–2010), deutscher Komponist, Dirigent und Organist
 Johannes Rövenstrunck (* 1949), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Essayist